Коскуль — название населённых пунктов в России:

 Коскуль — село в Адамовском районе Оренбургской области.
 Коскуль — посёлок в Светлинском районе Оренбургской области.

См. также 
 Коскуль (Кошкуль) — графский и баронский род.
 Кошкуль